Destins, également appelé Destins - Le Jeu de la vie, est un jeu de société inventé en 1861 par Milton Bradley ;
 Destins est un roman de François Mauriac publié en 1928 ;
 Destins est un film français de Richard Pottier sorti en 1946 ;
 Destins est un téléfilm français de Pierre Cardinal réalisé en 1965 ;
 Destins est une série de bande dessinée créée par le scénariste Frank Giroud et publiée par Glénat.
 Destins est une série de livres-jeux.

Voir aussi
 Destin